Лагран — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.
 Лагран — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Країна Басків, у провінції Алава.